Кунохе:
 Кунохе (село) — село в Японии, находящееся в уезде Кунохе префектуры Иватэ.
 Кунохе (уезд) — уезд префектуры Иватэ, Япония.